Battaglia di Capo Finisterre – scontro tra le marine britannica e spagnola nell'ambito della Guerra anglo-spagnola (1585-1604), avvenuto tra il 29 ottobre ed il 1 novembre 1596. L'episodio è noto anche come Seconda Invincibile Armata.
 Prima battaglia di Capo Finisterre – scontro fra le marine britannica e francese nell'ambito della guerra di successione austriaca, avvenuto il 14 maggio 1747
 Seconda battaglia di Capo Finisterre – scontro fra le marine britannica e francese nell'ambito della guerra di successione austriaca, avvenuto il 25 ottobre 1747
 Battaglia di Capo Finisterre – scontro tra le marine britannica e francese nell'ambito della guerra dei sette anni, avvenuto il 14 agosto 1761
 Battaglia di Capo Finisterre – scontro fra le marine britannica, da una parte, e francese e spagnola, dall'altra, avvenuto nel corso della guerra della terza coalizione il 22 luglio 1805